Lakhon (auch Lakorn geschrieben) hat mehrere Bedeutungen:

 Eine thailändische Seifenoper (), siehe Lakhon (Seifenoper)
 Ein thailändisches Tanzdrama (Lakhon Nai,  und Lakhon Nok, ), siehe Lakhon (Tanzdrama)
 Theater in Kambodscha ():
 Lakhon khol (), ein Masken-Tanztheater
 Lakhon pol srey (), ein höfisches Tanzdrama